Croizet ist der Familienname von:
 Jean-Baptiste Croizet (1787–1859), französischer Pfarrer und Paläontologe
 Yohan Croizet (* 1992), französischer Fußballspieler

Croizet steht für:
 Château Croizet Bages, Weingut in der Appellation Pauillac der Bordeaux-Region in Frankreich
 Cognac Croizet, Cognacproduzent in St Même Les Carrieres
 Croizet-sur-Gand, Gemeinde  im Département Loire
 Croizet (Unternehmen), französischer Hersteller von Navigationsinstrumenten

Siehe auch:
 Croiset